El Torneig de Kitzbühel 2018, oficialment conegut com a Generali Open Kitzbühel 2018, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 28 de juliol i el 4 d'agost de 2018 al Kitzbuhel Tennis Club de Kitzbühel, Àustria.

El tennista eslovac Martin Kližan va allargar el seu registre de sis títols en sis finals disputades. Junt l'uzbec Denis Istomin van disputar tot just la segona final de la història del circuit ATP entre dos tennistes provinents de la fase prèvia.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018